Liner har flere betydninger:
 liner - flertal af line (snor)
 stort rutefartøj:
 airliner - er et større fly 
 oceanliner - skib som krydser verdenshavene. Formålet er at transportere rejsende til deres destination
 Superliner (passagerskib) - oceanliner på over 10.000 tons
 krydstogtsliner - krydstogtskib, formålet er (rund)rejsen
 luksusliner - oceanliner eller krydstogtsliner, som transporterer rejsende på luksusklasse
 Eyeliner - makeup

Se også 
 Line
 Superliner